α-этилтриптамин (αET, AET) — также известный как этриптамин (INN, BAN, USAN), является психоделическим, стимулирующими энтактогенным препаратом класса триптаминов. 

Александр Шульгин в книге TiHKAL упоминал что AET использовался в качестве лекарственного препарата для облегчения симптомов абстинентного синдрома.

История 
Первоначально считалось , что он оказывает свое действие преимущественно через ингибирование моноаминоксидазы, альфа-этилтриптамин был разработан в 1960-х годах в качестве антидепрессанта Upjohn chemical company в Соединенных Штатах под названием Monase, но был изъят из потенциального коммерческого использования из-за частоты идиосинкразического агранулоцитоза.

α-ET приобрел ограниченную рекреационную популярность в качестве дизайнерского препарата в 1980-х годах. Впоследствии в США он был добавлен в список запрещенных веществ Списка I в 1993 году.

Фармакология 
аЭТ структурно и фармакологически связан с аМТ, α-метилтриптамином, и считается, что его центральная стимулирующая активность, вероятно, обусловлена не его активностью в качестве МАОИ, а, по-видимому, проистекает из его структурного родства с индольными психоделиками. В отличие от аМТ, аЭТ является менее стимулирующим и галлюциногенным средством , его эффекты больше напоминают эффекты энтактогенов, таких как МДМА ("Экстази").

Подобно α-МТ, α-ЭТ является высвобождающим агентом серотонина, норадреналина и дофамина, причем серотонин является основным нейромедиатором. Кроме того, он действует как неселективный агонист серотониновых рецепторов. Исследование, проведенное в 1991 с участием крыс , предоставило доказательства того, что а-ЭТ может индуцировать серотонинергическую нейротоксичность, аналогичную МДМА. Как и во многих других серотониновых рилизинг-агентах, травма может возникнуть при приеме чрезмерных доз или в сочетании с такими препаратами, как другие МАО

См. также 
 Триптамины

Литература 
 Асадуллин А. Р., Анцыборов А. В., Ахметова Э. А. Синтетические триптамины: избранные вопросы классификации, механизм действия, клиника интоксикации //Девиантология. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 26-35.
 Анцыборов, Андрей Викторович. "Новые психоактивные вещества: кратом, DMT, серотонинергические галлюциногены, диссоциативные наркотики. механизм действия, психоактивные эффекты." Неврологический вестник 50.1-С (2018): 37-43.

Ссылки 

Триптамины
Соединения азота по алфавиту
Антидепрессанты
Ингибиторы моноаминоксидазы